Moravia může být:

 cizojazyčný  název pro Moravu

od toho odvozené názvy
 Moravia (planetka) – planetka č. 1901
 Lokomotiva Moravia – první lokomotiva na území pozdějšího Československa, dodaná Stephensonovou lokomotivkou
Moravia – vlak InterCity 100
Moravia (elektrická jednotka) – marketingové pojmenování elektrických jednotek RegioPanter řad 530 a 550 pro Jihomoravský kraj
 Moravia (1883) – osobní transatlantický parník
 Cabernet Moravia – odrůda vinné révy
 Deníky Moravia – skupina deníků vydavatelství Vltava-Labe-Press
 Gran Moravia – tvrdý sýr
 Pivovar Moravia – značka piva
 Moravia Steel – česká firma, většinový akcionář Třineckých železáren
 Moravia Energo – česká energetická firma
 Moravia – značka kol (zanikla), výrobce A. Kapitola, Řestoky
 Kino Moravia – kino v Třebíči

Zeměpis 
 Moravia (Iowa) – městečko v USA (stát Iowa)
 Moravia (New York, město) – město v USA (stát New York)
 Moravia (New York, obec) – městečko v USA (stát New York)
 Moravia (kanton) – kanton v Kostarice (provincie San José)

Příjmení osob 
 Alberto Moravia (Pincherle; 1907–1990) – italský spisovatel
 Charles Moravia – haitský spisovatel
 Sergio Moravia – italský filosof

Podobný název 
 Morava (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení